157396 Vansevicius è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 2004, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 3,0496520 UA e da un'eccentricità di 0,0264478, inclinata di 9,55821° rispetto all'eclittica.

Collegamenti esterni 

Vansevicius
Corpi celesti scoperti nel 2004